Dit artikel geeft een overzicht van de regering onder Bernhard von Bülow (17 oktober 1900 - 10 juli 1909) in het Duitse Keizerrijk onder keizer Wilhelm II.

|-
| Rijkskanselier
| Bernhard von Bülow
|17-10-1900
|10-7-1909
|-
|Buitenlandse Zaken
| Oswald von Richthofen
|23-10-1900
|17-1-1906
|-
| Buitenlandse Zaken
| Heinrich von Tschirschky und Bögendorff
|24-1-1906
|7-10-1907
|-
|Buitenlandse Zaken
| Wilhelm von Schoen
|26-10-1907
|14-7-1909
|-
| Binnenlandse Zaken
| Arthur von Posadowsky-Wehner
|17-10-1900
|23-6-1907
|-
| Binnenlandse Zaken
| Theobald von Bethmann Hollweg
|23-6-1907
|14-7-1909
|-
| Financiën
| Franz Guido von Thielmann
|17-10-1900
|23-8-1903
|-
| Financiën
| Hermann von Stengel
|23-8-1903
|20-2-1908
|-
| Financiën
| Reinhold Sydow
|20-2-1908
|14-7-1909
|-
| Justitie
| Rudolf Arnold Niederding
|17-10-1900
|14-7-1909
|-
| Marine
| Alfred von Tirpitz
|17-10-1900|14-7-1909
|-
| Post
| Viktor von Podbielski
|17-10-1900
|6-6-1901
|-
| Post
| Reinhold Kraetke
|6-6-1901
|14-7-1909
|-
| Koloniën
| Oscar Wilhelm Stübel
|17-10-1900
|16-10-1905
|-
| Koloniën
| Ernst zu Hohenlohe-Langenburg
|16-10-1905
|5-11-1906
|-
| Koloniën
| Bernhard Dernburg
|16-10-1905
|16-5-1907
|-
| Koloniën
| Bernhard Dernburg
|17-5-1907
|14-7-1909
|}

Regering in het Duitse Keizerrijk